Чемпионат Самоа по футболу или Национальная Лига — турнир среди профессиональных футбольных клубов Самоа, разыгрываемый с 1979 года.

Клубы в сезон 2014/15

Чемпионы, призёры и бомбардиры

Достижения по клубам

Примечания 

Футбол на Самоа
Самоа